Folket kan henvise til:

Kort navn af Befolkning

 Folket (Randers) – grundlagt 1941, var et dansk dagblad og landsavis udgivet til 1946
 Folket (Silkeborg) – grundlagt 1935, var et dansk dagblad til 1941
 Folket (avis) – et månedsskrift udgivet af Edvard Meyer i 1858-67